Abaixo estão listadas as embaixadas e consulados do Benim:

Europa

Berlim (Embaixada)

Bruxelas (Embaixada)

Copenhague (Embaixada)

Paris (Embaixada)

Moscou (Embaixada)

América

Brasília (Embaixada)

Ottawa (Embaixada)

Havana (Embaixada)

 Washington DC (Embaixada)

África

Pretória (Embaixada)

Abidjã (Embaixada)

Libreville (Embaixada)

Acra (Embaixada)

Trípoli (Embaixada)

Rabat (Embaixada)

Niamey (Embaixada)

Abuja (Embaixada)

Kinshasa (Embaixada)

Ásia

Pequim (Embaixada)

Abu Dhabi (Embaixada)

Tóquio (Embaixada)

Organizações multilaterais
 Genebra (Missão permanente do Benim ante as Nações Unidas e organizações internacionais)
 Nova Iorque (Missão permanente do Benim ante as Nações Unidas)
 Paris (Missão permanente do Benim ante a UNESCO)

Ver também
 Benim

Ligações externas
 Embaixada de Benim em Paris, França

Benin
Listas do Benim
Política do Benim
Benin
Relações exteriores do Benim